El término Marmagne puede referirse a:

 Marmagne, comuna francesa de Cher.
 Marmagne, comuna francesa de la Côte-d'Or.
 Marmagne, comuna francesa de Saona y Loira.